Kikikihi bezeichnet
 einen Fisch, siehe Halfterfisch
 einen Ort in  Neuseeland, siehe Kihikihi (Neuseeland)